Dębiny (Ermland-Mazurië), een plaats in het Poolse district Braniewski, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Dębiny (powiat Sępoleński), een plaats in het Poolse district Sępoleński, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Dębiny (powiat Toruński), een plaats in het Poolse district Toruński, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Dębiny (powiat Lubartowski), een plaats in het Poolse district Lubartowski, woiwodschap Lublin
 Dębiny (powiat Opolski), een plaats in het Poolse district Opolski, woiwodschap Lublin
 Dębiny (powiat Przasnyski), een plaats in het Poolse district Przasnyski, woiwodschap Mazovië
 Dębiny (powiat Przysuski), een plaats in het Poolse district Przysuski, woiwodschap Mazovië
 Dębiny (gmina Gzy), een plaats in de Poolse gemeente Gzy, in het district Pułtuski, woiwodschap Mazovië
 Dębiny (gmina Zatory), een plaats in de Poolse gemeente Zatory, in het district Pułtuski, woiwodschap Mazovië
 Dębiny (Subkarpaten), een plaats in het Poolse district Lubaczowski, woiwodschap Subkarpaten